Râul Buda se poate referi la:
 Buda - râu afluent al Bârladului, Moldova
 Buda - râu afluent al Argeșului, Muntenia
 Buda - râu afluent al râului Horoiata, județul Vaslui, Moldova

Vezi și 
 Buda (dezambiguizare)

 Râul Budeasa (dezambiguizare)
 Râul Budoș (dezambiguizare)

Toponime românești